Grote brand van Chicago
Grote brand van Londen
Stadsbrand van Medemblik (1555)
Grote brand van Rome

Zie ook
Stadsbrand